Aufzug steht für:
 Fahrstuhl oder Lift, siehe Aufzugsanlage
 Abschnitt bei Bühnenwerken, siehe Akt (Theater)
 festlicher Umzug, siehe Festzug oder Aufmarsch
 Teil der Antriebsvorrichtung beim Uhrwerk
 sichtbare Erhebung einer Festung über dem Horizont, siehe Liste von Fachbegriffen im Festungsbau
 Überzug des Gegendruckzylinders oder Drucktiegels in der Druckmaschine, siehe Druckersprache #Begriffsliste
 Zehen- oder Seitenkappen am Hufeisen, siehe Hufeisen #Formen

Siehe auch: